Niemcy:
 Hemsbach – dzielnica Osterburken
 Hemsbach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Hemsbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar